Кубок мира по шорт-треку — серия зимних спортивных соревнований по шорт-треку, проводящихся под эгидой Международного союза конькобежцев с сезона 1997—1998 годов. На каждом этапе конькобежцы получают очки в соответствии с занятым местом. В конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), эстафете и в командном зачёте. До сезона 2006—2007 годов также определялся победитель в многоборье.

Обладатели Кубка мира в общем зачёте

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте ISU
 Результаты на сайте ISU

Соревнования по шорт-треку